Madic  ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Cantal in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sie gehört zum Arrondissement  Mauriac und zum Kanton  Ydes.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 

 Burgruine Madic

Weblinks 

Ort in Auvergne-Rhône-Alpes
Ort an der Dordogne